Counter steht für:
 Verkaufsschalter, siehe Schalter (Abfertigung)
 Tresen auf Messen oder in Hotels, siehe Theke
 ein Gerät zur allgemeinen Zählung, siehe Handzähler
 Hitcounter oder Webcounter, eine Web-Applikation zum Zählen von Klicks, siehe Besucherzähler
 COUNTER (E-Medien), Standard zur Benutzungszählung elektronischer Medien
 Counter (Spielmarke), Spielsteine in Strategiespielen

Siehe auch:
 Count